Galdós ist der Familienname folgender Personen:

 Aitor Galdós (* 1979), spanischer Radrennfahrer
 Benito Pérez Galdós (1843–1920), spanischer Schriftsteller
 Francisco Galdós (* 1947), spanischer Radrennfahrer
 Hugo Blanco Galdós (* 1934), peruanischer Gewerkschaftsführer und Politiker
 Sergio Galdós (* 1990), peruanischer Tennisspieler